Hrouzek je český rodový název pro několik druhů kaprovitých ryb:
 Acanthogobio – monotypický rod
 Belligobio
 Brevigobio – monotypický rod
 Discogobio
 Gobio
 Gobio gobio – hrouzek obecný
 Gobio obtusirostris – hrouzek dunajský
 Huigobio
 Mesogobio
 Microphysogobio
 Pseudogobio
 Rhinogobio
 Romanogobio
 Romanogobio albipinnatus – hrouzek běloploutvý
 Romanogobio kesslerii – hrouzek Kesslerův
 Romanogobio uranoscopus – hrouzek dlouhovousý
 Rostrogobio – monotypický rod